Heijnen ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Heijnen (1940–2015), niederländischer Fußballspieler
 Katja Heijnen (* 1971), deutsche Hörfunkjournalistin und -moderatorin
 Philip Heijnen (* 2000), niederländischer Radrennfahrer 
 Tonnie Heijnen (* 1967), niederländischer Behindertensportler im Tischtennis

Siehe auch:
 Heinen
 Heynen